El término Weka puede hacer referencia a lo siguiente:

 El weka (o Gallirallus australis), es un ave de Nueva Zelanda; o

 Weka, es un paquete de software para aprendizaje automático escrito en la Universidad de Waikato.